Vicioso kan som auktorsförkortning betyda:

 Carlos Vicioso Martínez
 Benito Vicioso Trigo

Robotskapade auktorsförkortningar